Meeting è un prestito linguistico inglese, di lunga attestazione, usato in lingua italiana per indicare diverse tipologie di incontri o riunioni, soprattutto nel mondo del lavoro.

Definizione 
In lingua inglese la parola viene definita come un atto o processo per giungere assieme, come in un'assemblea, ad uno scopo comune.

Pertanto, un meeting può essere distinto da altre manifestazioni, come ad esempio un incontro casuale (non convocato), un evento sportivo con singolo evento o un concerto.

Commercialmente, il termine è usato dai pianificatori di riunioni e di altri professionisti che rispondono per indicare un evento prenotato in un albergo, centro congressi o qualsiasi altro luogo dedicato a tali manifestazioni. In questo senso, l'incontro comprende una lezione (una presentazione), seminari (in genere numerose presentazioni, piccolo pubblico, un giorno soltanto), conferenze (di medie dimensioni, uno o più giorni), congressi (di grandi dimensioni, diversi giorni) , esposizione o fiera (con stand visitati dai passanti).

Tipi di meeting 
Il termine meeting è usato nella lingua italiana sotto diverse accezioni:
comizio, riunione a carattere politico;
 Riunione, convegno svolti al fine di discutere argomenti d'interesse, sociale, culturale come ad esempio il meeting per l'amicizia fra i popoli.
evento sportivo, manifestazione (spesso a inviti) nella quale più soggetti o società sportive s'incontrano per disputare gare sportive (frequentemente nell'atletica leggera internazionale, come, ad esempio, il Golden Gala o i Bislett Games).

Frequenza dei meeting 
Dal momento che un meeting può essere definito una volta o frequentemente, l'organizzatore del meeting deve determinare la ripetizione e la frequenza di occorrenza dello stesso. Le opzioni di solito sono le seguenti:

 Meeting unico è il tipo di meeting più comune e copre eventi che sono "auto-contenuti".
 Meeting ricorrente è un meeting che si ripete periodicamente. Una meeting ricorrente può essere in corso, ad esempio una riunione settimanale di gruppo o che hanno una data di fine, ad esempio una riunione di 5 settimane di formazione, che si tiene ogni venerdì pomeriggio.
 Serie di meeting è come una meeting ricorrente, ma i dettagli differiscono da un meeting all'altro. Un esempio, nello sport, è il circuito di meeting di atletica leggera della Diamond League.

Note

Voci correlate 
 Assemblea
 Convegno
 Centro congressi
 Fiera
 Seminario

Altri progetti 

Eventi sociali